Xingshan bezeichnet:

 Xingshan (Yichang) (兴山县), Kreis der Stadt Yichang in der chinesischen Provinz Hubei
 Xingshan (Hegang) (兴山区), Stadtbezirk der Stadt Hegang in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Xingshan (Majiang) (杏山镇), Großgemeinde des Kreises Majiang in der chinesischen Provinz Guizhou
 Xingshan (Shuangcheng) (杏山镇), Großgemeinde des Stadtbezirks Shuangcheng von Harbin in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Xingshan (Longjiang) (杏山乡), Gemeinde des Kreises Longjiang in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Xingshan (Taihe) (杏山街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Taihe von Jinzhou in der chinesischen Provinz Liaoning